Exidmonea är ett släkte av mossdjur. Exidmonea ingår i familjen Tubuliporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Exidmonea